Это список комет Солнечной системы с параболическими и гиперболическими орбитами. Многие из данных комет могут происходить из облака Оорта или из межзвёздного пространства. Облако Оорта находится в слабом гравитационном взаимодействии с Солнцем, в связи с чем тонкий диск, по аналогии с внутренней частью Солнечной системы, не формируется. Следовательно, кометы, происходящие из облака Оорта, могут прилетать практически с любого направления под любым наклоном к плоскости эклиптики и могут обладать ретроградными орбитами. По определению гиперболическая комета должна пройти через Солнечную систему только один раз, при этом Солнце отклонит комету от первоначальной траектории, выбрасывая её из Солнечной системы, если только эксцентриситет орбиты кометы не изменится значительно. Кометы, движущиеся подобным образом, происходят всё же из Солнечной системы. Обычно кометы облака Оорта считают имеющими почти круговые орбиты, но их скорость настолько мала, что другие звёзды и галактическое приливное воздействие может внести заметное возмущение в их движение.

До момента определения орбит комет с высокой точностью в Базе малых тел JPL и Центре малых планет орбиты комет считались обладающими эксцентриситетами 1,0. В приведённом ниже списке ряд комет, открытых космической обсерваторией SOHO, обладает предполагаемым значением эксцентриситета ровно 1,0, поскольку большинство орбит определено по недостаточно большой дуге наблюдений длиной несколько часов или минут. Спутник SOHO наблюдает солнечную корону и область рядом с ней, при этом в поле зрения попадают околосолнечные кометы, в том числе и кометы Крейца. Хотя официально таким кометам приписывают эксцентриситет орбиты 1,0, период обращения комет Крейца составляет примерно 750 лет, эти кометы происходят от того же объекта, что и Большая комета 1106 года. Более того, многие из комет Крейца разрушаются при прохождении перицентра орбиты, их перигелий часто составляет около или менее 0,0050 а. е., а радиус Солнца равен 0,0046 а. е.

Околосолнечные кометы Крейца обладают перигелийными расстояниями около ~0,0050 а. е., наклонами орбиты около 144 градусов и орбитальными периодами около 750 лет. Другие группы околосолнечных комет, группы Мейера, Марсдена и Крахта, обладают перигелийными расстояниями 0,035; 0,044 и 0,049 а. е. и наклонами 72, 13 и 26 градусов, их периоды приблизительно равны соответственно 10; 5,6 и 3-4 годам.

Некоторые кометы в списке имеют обозначение X. Оно используется для тех комет, орбиты которых не были определены по ряду причин: зачастую они наблюдались настолько давно, что никто не записывал их точное положение, или же они наблюдались недавно, но в течение крайне малого промежутка времени, что мешает надёжному определению орбиты.

Межзвёздные объекты также обладают гиперболическими орбитами, например, первый известный объект такого класса, 1I/2017 U1 Оумуамуа обладает эксцентриситетом 1,192.

Список

Примечания 

Кометы